Daniele Capelli (Calcinate, 20 de junho de 1986) é um futebolista profissional italiano, defensor, milita na Atalanta BC.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas da Reggina 1914
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena